A Festa da Primavera é uma comemoração em homenagem a estação das flores e a mitologia Grega, idealizada por Dario Vellozo e realizada em Curitiba.

Histórico 
Dario Vellozo ministrava aulas de História Universal, no Ginásio Paranaense (rapazes) e na escola normal(moças).

Vellozo sempre demonstrou predileção pela Civilização Grega, o que gerava um interesse particular dos alunos pelo tema.

Suas aulas alimentavam a imaginação dos ouvintes pelos personagens históricos e mitológicos.

A fim de aprofundar seus conhecimentos o `Centro Estudantil Paranaense` e o `Grêmio das Normalistas` criaram um evento para vivenciar passagens daquela cultura que tanto os encantava, a Cultura Helênica.

Em 22 de outubro de 1911, no Prado do Guabirutuba, acontecia a primeira `Festa da Primavera` fora do Ginásio Paranaense, nela foram reproduzidas as competições do Olimpo. Os vencedores de cada modalidade ofereceram seus louros a Chloris, Deusa da Primavera.

Além das competições, ocorreu um desfile pela Rua XV onde os representantes estavam caracterizados com roupas típicas Gregas. Nele, Chloris era o grande destaque, o desfile tornou-se então o ponto mais marcante que trouxe a identidade do evento.

A festa ganhou uma proporção tão grande que passou a acontecer anualmente e já envolvia todos da comunidade.

O objetivo principal de tal mobilização era reverenciar o Universo.

Baile da Primavera 

Em 1912 se ouviu falar sobre um possível baile, porém só há registros dele ter ocorrido em 28 de setembro de 1913, no Clube Curitibano. Foram 50 pessoas, cada uma dando vida a um determinado personagem místico da história Grega, no centro da mesa encontrava-se Chloris. Logo no início Dario Vellozo levou os convidados ao delírio com seus contos sobre a civilização.

Um pouco mais tarde, a sociedade curitibana teve acesso ao salão que durante aquela noite teria se tornado Acrópole.

Atualmente 
A festa ainda é celebrada, porém em uma menor proporção. Quem a organiza é Chloris Casagrande Justen, fundadora do Centro Paranaense Feminino de Cultura. Em 2011 eventos foram realizados em comemoração ao centenário da festa.

Primavera
Eventos em Curitiba
1913 no Paraná